Dey se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jonathan Paul Dey
 Santanu Dey